

Calcio
 Atlantic Cup (Europa), incontro fra i campioni d'Islanda e i campioni delle Isole Fær Øer.
 The Atlantic Cup (calcio), torneo calcistico organizzato in Portogallo.
 Atlantic Cup (Major League Soccer), serie di incontri fra il D.C. United e i New York Red Bulls.
 Coppa dell'Atlantico, torneo calcistico per nazionali organizzato in Brasile.

Football americano
 EFAF Atlantic Cup, torneo ufficiale della EFAF, giocato da squadre irlandesi, belghe, olandesi e lussemburghesi (occasionalmente anche da squadre francesi).
 GFL International Atlantic Cup, torneo organizzato da GFL International, successore del precedente.

Football australiano
 Atlantic Alliance Cup

Rugby a 13
 Rugby League Atlantic Cup, torneo di rugby a 13 per nazionali, organizzato dai Jacksonville Axemen.